Kompilátor může znamenat:

 překladač, též kompilátor – program, provádějící překlad z vstupního programovacího jazyka do jazyka výstupního
 člověk – tvůrce kompilátu

Reference

Související články 
 kompilace
 programátor

Externí odkazy